Luis Suárez je lahko:

Luis Suárez Miramontes (1935 - ), španski nogometaš
Luis Alberto Suárez (1987 - ), urugvajski nogometaš
Luis Fernando Suárez (1959 - ), kolumbijski nogometni trener
Luis Suárez Fernández (1924 - ), španski zgodovinar
Luis Suárez (bejzbolist) (1916 - 1991), kubanski igralec bejzbola